Dornröschen – film del 1917 diretto da Paul Leni
Dornröschen – film del 1955 diretto da Fritz Genschow
Dornröschen – film del 1971 diretto da Walter Beck